| mål        = 
{{#expr: 
 15 +
 8 +
 14 +
 10 +
 9 +
 22 +
 17 +
 20 +
 20 +
 19
}}
| publik     = 
{{#expr: 
 109136 +
 116703 +
 126662 +
 109876 +
 88398 +
 127901 +
 137037 +
 118993 +
 107448 +
 79945
}}
| flest mål  = 
| föregående = 2016
| följande   = 2024
}}
Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2020 arrangeras av Uefa för att utse de 24 nationer som skall spela i fotbolls-EM 2020.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Playoff

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Statistik

Skytteliga

Assistliga

Källor
 Officiell hemsida